Por Kensett pode estar à procura de:
 Kensett (Arkansas)
 Kensett (Iowa)
 John Frederick Kensett

Desambiguação